Rhytididae är en familj av snäckor. Rhytididae ingår i ordningen lungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhytididae 58 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lungsnäckor
Rhytididae